Classe Tennessee è il nome di due classi di navi da guerra dell'US Navy.
Classe Tennessee (incrociatore), un gruppo di quattro incrociatori corazzati entrati in servizio tra il 1903 ed il 1906.
Classe Tennessee (nave da battaglia), un gruppo di due navi da battaglia entrate in servizio negli anni venti e radiate dopo la seconda guerra mondiale.